Оде́ська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України, а також у місті Париж (Франція). Назва — на честь українського міста Одеса.

Одеська вулиця — вулиця в місті Жмеринка.
 Одеська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Одеська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Одеська вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 Одеська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Одеська вулиця — вулиця у місті Париж.

Об'єкти, названі на честь Одеси
Вулиці